Tufa bzw. Tufă ist der Familienname folgender Personen:

 Agron Tufa (* 1967), albanischer Schriftsteller und Dichter
 Mestawet Tufa (* 1983), äthiopische Langstreckenläuferin
 Tigist Tufa (* 1987), äthiopische Langstreckenläuferin
 Valere Tufă (* 1965), rumänischer Rugby-Union-Spieler

TUFA steht für

 Tuchfabrik (Kulturzentrum), ein regionales Kulturzentrum und Kleinkunstbühne in der ehemaligen Tuchfabrik Weber in Trier

Siehe auch:

 Technische Überwachung Fahrweg (TüFa), ein Sicherungssystem der Deutschen Bahn

TUFA